Муса Мусаев:
 Мусаев, Муса Абдурахман-оглы (1921—2010) — советский и азербайджанский ветеринар, паразитолог и преподаватель.
 Мусаев, Муса Асхабалиевич (род. 1966) — российский и дагестанский политик.